Шахта Нордштерн () — недействующая каменноугольная шахта в районе Орст (нем.) города Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

История 

В 1855 году были объединены несколько угледобывающих участков в поселке Орст на северном берегу реки Эмшер (нем.). Образованное таким образом предприятие, получившее название «Блюхер» («Blücher»), в 1857 году открыло первую шахту. Однако уже через год эту шахту пришлось закрыть из-за высокого уровня грунтовых вод. В 1855 году начинается разработка новой шахты несколько юго-западнее Орста. Однако, ввиду неплатежеспособности «Блюхера» работы были приостановлены, до тех пор пока в 1860 году предприятие не было реорганизовано в акционерное общество «Essen-Arenberger Bergbau-Gesellschaft» («Эссенское горнодобывающее общество»).

В 1868 году «Essen-Arenberger Bergbau-Gesellschaft» открывает новую шахту названную «Нордштерн» («Полярная звезда»). Название объяснялось тем, что на тот момент это была самая северная шахта в Рурском регионе. Шурф шахты был оборудован по принципу башни Малахова (нем.). Чтобы избежать затопления во время разлива Эмшера, вокруг шахты были сделаны высокие насыпи.

В 1873 году «Essen-Arenberger Bergbau-Gesellschaft» переименовывается в «Угольную шахту „Нордштерн“» («Steinkohlenbergwerk Nordstern AG»). Добываемый в шахте длиннопламенный уголь был высокого качества, что гарантировало высокую прибыль и помогло предприятию выжить в экономически тяжелые 1870-е — 1880-е годы. С 1890 по 1892 годы рядом с первой шахтой сооружается шахта № 2. После этого количество добываемого угля увеличилось до 850 000 тонн в год. В 1901 году восточнее шахт № 1 и № 2 открывается шахта № 3.

В 1907 году у компании Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb (нем.) была выкуплена ещё одна шахта, которая стала четвертой шахтой предприятия «Нордштерн». В 1915 году рядом с шахтами № 1 и № 2 сооружается коксовый завод. В это время добыча угля составляет 1 500 000 тонн в год. Вследствие последовавшей за Первой мировой войной инфляции в 1925 году все шахты пришлось законсервировать.

В 1926 году происходит объединение предприятий Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Vereinigte Stahlwerke (нем.) и «Угольной шахты „Нордштерн“» в единую компанию Gelsenkirchener Bergwerks-AG (GBAG, нем., «Гельзенкирхенская угольная шахта»), а спустя два года и поселок Орст вошел в состав города Гельзенкирхен. Шахты № 1 и № 2 опять начали добычу угля, на берегу канала Рейн-Херне был построен новый коксовый завод с 200-ми коксовальными печами. В 1936 году проводится расконсервация шахт № 3 и № 4, добыча угля достигает 1 600 000 тонн в год. С 1937 по 1939 годы сооружается самый большой в мире газгольдер высотой 149 м, диаметром 80 м с эффективным объемом —  м³.

В 1944—1945 годах шахта «Нордштерн» сильно пострадала в ходе бомбардировок союзнической авиации. Все работы на шахте были прекращены. После окончания Второй мировой войны добыча угля на шахте постепенно возобновляется. В 1951—1953 годах на шахте № 1 строится новый шахтный подъём с клетьевым подъёмником, на шахте № 2 строится подъемник башенного типа. После угольного кризиса (нем.) возникают трудности сбыта, вследствие чего в 1967 году коксовый завод был закрыт.

27 ноября 1968 года создано новое акционерное общество Ruhrkohle AG (нем.), к которому переходит контроль над «Gelsenkirchener Bergwerks-AG». К 1980 году на шахте «Нордштерн» добывается 1 900 000 тонн угля в год. На предприятии работает 3300 сотрудников.

В 1982 году происходит соединение шахты Нордштерн с шахтой Цольферайн в Эссене.

Шахта «Нордштерн» сегодня 
Начиная со 2-й половины 1980-х годов начинается процесс сворачивания добычи угля в Рурском регионе. С 1986 года начался процесс постепенного закрытия шахты «Нордштерн», который завершился в 1993 году. При подготовке к федеральной садово-парковой выставке (нем.) 1997 года на месте шахты разбивается Нордштерн-парк (нем.). Практически все сооружения и устройства шахты сохранены и служат памятником промышленной культуры XIX — XX веков. В здании шахтоуправления разворачиваются тематические выставки и экспозиции. В рамках проведения проекта Рур 2010 — Культурная столица Европы (нем.) над подъёмником шахты был установлен стеклянный куб с фигурой Геракла, повысив общую высоту башни до 103 м.

Сооружения шахты «Нордштерн» входят в состав регионального проекта Путь индустриальной культуры (нем.) Рурского региона.

Ссылки 
 Страница парка «Нордштерн» на официальном сайте города Гельзенкирхен (на немецком языке)
 Страница парка «Нордштерн» на сайте регионального проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона (на немецком языке) 
 Страница шахты Нордштерн на сайте Föerdergerüeste 
 Официальный сайт Страница парка «Нордштерн»(на немецком языке)

См. также 
 Шахта Остерфельд
 Шахта Штеркраде

Галерея 

Шахты Северного Рейна-Вестфалии
Здания и сооружения Гельзенкирхена
Путь индустриальной культуры